Kroymann ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Kroymann (* 1938), deutscher Jurist, Landrat
 Carl Friedrich Kroymann (1781–1849), deutscher Lithograph, Maler und Zeichenlehrer
 Emil Kroymann (1865–1951), deutscher klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Hinrich Kroymann (1748–1823), deutscher Publizist und Verleger
 Irmgard Kroymann (1921–2005), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin

 Maren Kroymann (* 1949), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin

Kroymann ist Bestandteil folgender Fernsehsendungen:
 Nachtschwester Kroymann (Fernsehserie, 1993–1997), siehe Maren Kroymann#Fernsehserien
 Kroymann (Satiresendung) (seit 2017)